McGuire peut désigner :

Patronyme 

 Biff McGuire (1926-2021), acteur et scénariste américain ;
 Brian McGuire (1945-1977), pilote automobile australien ;
 McGuire, une écurie de Formule 1 britannique ;
 Dick McGuire (1926-2010), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Dominic McGuire (né en 1985), joueur de basket-ball américain ;
 Don McGuire (1919-1999), acteur, scénariste, réalisateur et producteur américain ;
 Donald McGuire (1930-2017), jésuite américain condamné pour abus sexuels sur mineurs ;
 Dorothy McGuire (1916-2001), actrice américaine ;
 Joe McGuire (né en 1944), homme politique canadien ;
 Kathryn McGuire (1903-1978), actrice et danseuse américaine ;
 Paul McGuire (1903-1978), diplomate et écrivain australien, auteur de roman policier ;
 Paddy McGuire (1884-1923), actrice américaine ;
 William Anthony McGuire (1881-1940), dramaturge et scénariste américain ;
 Les sœurs McGuire, un trio de chanteuses américaines (1952-1968).

Divers 
 La centrale nucléaire de McGuire, centrale nucléaire située à environ 27 km au nord-ouest de Charlotte en Caroline du Nord ;
 Lizzie McGuire, série télévisée américaine.

Patronyme irlandais